|-
| 11401 Pierralba ||  || 15 ianuarie 1999 || Caussols || 
|-
| 11402 - || 1999 BD || 16 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11403 - || 1999 BW || 16 ianuarie 1999 ||  || 
|-
| 11404 Wittig ||  || 19 ianuarie 1999 || Caussols || 
|-
| 11405 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11406 Ucciocontin ||  || 15 februarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 11407 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11408 Zahradník ||  || 13 martie 1999 ||  || 
|-
| 11409 Horkheimer ||  || 19 martie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 11410 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11411 - ||  || 16 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11412 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11413 Catanach ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11414 Allanchu ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11415 - ||  || 14 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11416 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11417 Chughtai ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11418 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11419 Donjohnson ||  || 16 mai 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 11420 - ||  || 18 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11421 Cardano ||  || 10 iunie 1999 ||  || 
|-
| 11422 Alilienthal ||  || 10 iunie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 11423 Cronin ||  || 9 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11424 - ||  || 9 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11425 Wearydunlop || 1999 MF || 18 iunie 1999 || Reedy Creek || 
|-
| 11426 Molster || 2527 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11427 Willemkolff || 2611 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11428 Alcinoös || 4139 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
|  || 4655 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11430 Lodewijkberg || 9560 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11431 Karelbosscha || 4843 T-1 || 13 mai 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11432 Kerkhoven || 1052 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11433 Gemmafrisius || 3474 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11434 Lohnert ||  || 10 octombrie 1931 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 11435 || 1931 UB || 17 octombrie 1931 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
|  || 1969 QR || 22 august 1969 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek
|-
| 11437 Cardalda || 1971 SB || 16 septembrie 1971 ||  || , 
|-
| 11438 Zeldovich ||  || 29 august 1973 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 11439 - || 1974 XW || 14 decembrie 1974 ||  || 
|-
| 11440 - ||  || 30 septembrie 1975 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 11441 Anadiego || 1975 YD || 31 decembrie 1975 ||  || 
|-
| 11442 Seijin-Sanso ||  || 22 octombrie 1976 ||  || , 
|-
| 11443 - || 1977 CP || 11 februarie 1977 || Palomar || E. Bowell
|-
| 11444 Peshekhonov ||  || 31 august 1978 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 11445 Fedotov ||  || 26 septembrie 1978 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva
|-
| 11446 Betankur ||  || 9 octombrie 1978 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva
|-
| 11447 - ||  || 27 octombrie 1978 || Palomar || 
|-
| 11448 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 11449 Stephwerner || 1979 QP || 22 august 1979 || La Silla || 
|-
| 11450 Shearer ||  || 22 august 1979 || La Silla || C.-I. Lagerkvist
|-
| 11451 Aarongolden ||  || 22 august 1979 || La Silla || C.-I. Lagerkvist
|-
| 11452 || 1980 KE || 22 mai 1980 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 11453 - ||  || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11454 - ||  || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11455 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11456 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11457 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11458 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11459 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11460 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11461 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11462 - ||  || 3 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11463 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11464 - ||  || 6 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11465 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11466 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11467 - ||  || 3 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11468 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11469 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11470 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11471 - ||  || 6 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11472 - ||  || 24 septembrie 1981 ||  || 
|-
| 11473 Barbaresco || 1982 SC || 22 septembrie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
|  ||  || 18 septembrie 1982 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 11475 - || 1982 VL || 11 noiembrie 1982 || Kleť || 
|-
| 11476 - ||  || 23 aprilie 1984 || La Silla || , V. Zappalà
|-
| 11477 - ||  || 29 septembrie 1984 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 11478 || 1985 CD || 14 februarie 1985 || Toyota || K. Suzuki, T. Urata
|-
| 11479 - ||  || 6 martie 1986 || La Silla || 
|-
| 11480 Velikij Ustyug ||  || 7 septembrie 1986 ||  || L. I. Chernykh
|-
| 11481 Znannya ||  || 22 noiembrie 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 11482 || 1988 BW || 25 ianuarie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 11483 ||  || 19 ianuarie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 11484 Daudet ||  || 17 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11485 Zinzendorf ||  || 8 septembrie 1988 ||  || F. Börngen
|-
| 11486 ||  || 5 septembrie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 11487 - ||  || 14 septembrie 1988 ||  || S. J. Bus
|-
| 11488 - ||  || 14 septembrie 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 11489 || 1988 SN || 22 septembrie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 11490 || 1988 TE || 3 octombrie 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 11491 ||  || 8 noiembrie 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 11492 Shimose ||  || 13 noiembrie 1988 ||  || K. Endate, 
|-
| 11493 - ||  || 4 noiembrie 1988 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 11494 Hibiki ||  || 2 noiembrie 1988 ||  || , 
|-
| 11495 Fukunaga || 1988 XR || 3 decembrie 1988 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 11496 Grass ||  || 10 ianuarie 1989 ||  || F. Börngen
|-
| 11497 - ||  || 6 februarie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 11498 Julgeerts ||  || 3 aprilie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11499 Duras || 1989 RL || 2 septembrie 1989 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 11500 Tomaiyowit || 1989 UR || 28 octombrie 1989 || Palomar || , J. D. Mendenhall
|-